Der Rennrodel-Weltcup 2014/15 wurde in neun Weltcup-Rennen in sechs Ländern ausgetragen. Höhepunkt der Saison waren die Weltmeisterschaften 2015 in Sigulda, Lettland.

Weltcupergebnisse

Gesamtwertungen

Weltcupstand im Einsitzer der Frauen

Weltcupstand im Einsitzer der Männer

Weltcupstand im Doppelsitzer der Männer

Mannschaftswettbewerb

Weblinks 
 Eckdaten der FIL für die Saison 2014/15
 Ergebnisse für die Saison 2014/15
 Weltcupgesamtstände für die Saison 2014/15

2014/2015
Wintersport-Weltcup 2014/15